Яблонка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Яблонка — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Яблонка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Яблонка — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Яблонка — село в Володарском районе Астраханской области.
 Яблонка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Яблонка — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Яблонка — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Яблонка — посёлок в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Яблонка — упразднённая деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Яблонка — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Яблонка — деревня в Спасском районе Нижегородской области.
 Яблонка — деревня в Валдайском районе Новгородской области.

Административная единица 
 Яблонка — сельская гмина волость в Польше